Municipio de Forest City puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Forest City (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Forest City (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Forest City (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.